Alcora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 L'Alcora, ort, Valencia, Província de Castelló, 
 Alcora (kommun i Spanien), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar